Голубић може бити:

 Голубић (презиме), презиме
 Голубић (Книн), насеље града Книна, Хрватска
 Голубић (Обровац), насеље града Обровца, Хрватска

Види још 
 Голубићи